Gadaref – città del Sudan
Gadaref – stato del Sudan